Sportfreunde Siegen (celým názvem: Sportfreunde Siegen von 1899 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Siegen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1899 pod názvem FC Jahn Siegen. Svůj současný název nese od roku 1923. Od sezóny 2017/18 působí v Oberlize Westfalen, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Leimbachstadionu s kapacitou 18 500 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá. Mimo mužský fotbalový oddíl má klub také úspěšný oddíl ženského fotbalu, který se pyšní titulem šestinásobných mistryň Německa.

Dres Sportfreunde Siegen v minulosti oblékali němečtí reprezentanti Herbert Schäfer a Patrick Helmes, čeští reprezentanti Lukáš Došek a Richard Dostálek i polský reprezentant Daniel Bogusz.

Historie 
V roce 1899 byl v rámci gymnastického klubu Turnverein Jahn von 1879 Siegen založen fotbalový oddíl, který se roku 1923 sloučil s Sportverein 07 Siegen a přijal název Sportfreunde (přátelé sportu). V roce 1955 klub vyhrál amatérské mistrovství Německa ve fotbale. Největším úspěchem byla účast ve druhé nejvyšší soutěži v sezónách 1961/62 (8. místo), 1962/63 (5. místo), 1963/64 (18. místo), 1972/73 (7. místo), 1973/74 (12. místo) a 2005/06 (18. místo).

V roce 2008 se klub ocitl v insolvenci a byl přeřazen ze třetí nejvyšší soutěže až do páté (NRW-Liga). V sezóně 2015/16 si vybojoval postup do čtvrté nejvyšší soutěže.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1899 – FC Jahn Siegen (Fußballclub Jahn Siegen)
 1923 – fúze s SV 07 Siegen ⇒ Sportfreunde Siegen (Sportfreunde Siegen von 1899 e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1949: Landesliga Westfalen – sk. 1
 1949–1950: Landesliga Westfalen – sk. 2
 1950–1952: Landesliga Westfalen
 1952–1956: Landesliga Westfalen – sk. 2
 1956–1961: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1961–1963: II. Division West
 1963–1964: Fußball-Regionalliga West
 1964–1968: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1968–1969: Landesliga Westfalen – sk. 2
 1969–1972: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1972–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1978: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1978–1986: Fußball-Oberliga Westfalen
 1986–1988: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1988–1989: Fußball-Oberliga Westfalen
 1989–1992: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1992–1993: Fußball-Oberliga Westfalen
 1993–1994: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1994–1997: Fußball-Oberliga Westfalen
 1997–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2005: Fußball-Regionalliga Süd
 2005–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2012: NRW-Liga
 2012–2015: Fußball-Regionalliga West
 2015–2016: Fußball-Oberliga Westfalen
 2016–2017: Fußball-Regionalliga West
 2017– : Fußball-Oberliga Westfalen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2007/08: Siegen byl pro nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Fussball.de 
 Worldfootbal.net 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899